Stigmata (stigmate), anche nella grafia stimmata (stimmate), può riferirsi a:

Cinema
Stigmate (Stigmata) – film del 1999 diretto da Rupert Wainwright

Musica
Stigmata – singolo dei Ministry del 1988
Stigmata – brano dell'album Passion: Music for The Last Temptation of Christ del 1989 di Peter Gabriel
Stigmata – album dei Tarot del 1995
Stigmata – album degli Arch Enemy del 1998
STIGMATA – singolo dei RENTRER EN SOI del 2008
Stigmata Records – etichetta discografica tedesca

pt:Stigmata (desambiguação)